Гецевичи () — пять литовских дворянских родов различного происхождения.

Родоначальник первого, Людвиг-Вильгельм Гецевич, полковник войск польских, переселился из Поморского в Новогрудское воеводство (1659). Род его (герба Долива) внесён в I часть родословной книги Минской губернии.

Остальные четыре рода восходят к XVIII в. и записаны в VI части родословной книги Ковенской губ. и в I ч. род. кн. Виленской и Ковенской губ.

Примечания

Литература 
 
 

Шляхетские роды герба Долива
Гербы с изображением журавля
Шляхетские роды герба Малая Погоня